

Localidades

 Stony Point (Carolina do Norte)
 Stony Point (Michigan)
 Stony Point (Oklahoma)

Desambiguação